Stati Uniti d'America
 East Hampton – città della Contea di Middlesex, Connecticut
 East Hampton – città della Contea di Suffolk, New York